USCA son unas siglas que pueden designar:

  Unión Sindical de Controladores Aéreos; o
 Unión Scouts Católicos Argentinos.

Siglas